Hans van de Haar (voetballer), Nederlands voetballer
 Hans van de Haar (bridger), Nederlands bridger